Le nom de Suiyuan peut désigner :
 la  ( ), ville de garnison, construite en 1735 , sous la dynastie Qing mandchoue à environ  au nord-est de Guihua, en Mongolie-Intérieure ; ville renommée Hohhot en 1954 ;
 le district spécial de Suiyuan ( (1912-1928), sous le régime de la république de Chine (1912-1949) ;
 la province du Suiyuan ( (1928-1954), principalement sous le régime de la république de Chine (1912-1949) ;
 la campagne du Suiyuan , qui a opposé en 1936 l'Armée nationale révolutionnaire de la république de Chine à l'armée de Mongolie-Intérieure et à la grande armée Han vertueuse, ces deux dernières étant soutenues par l'empire du Japon avant le déclenchement officiel de la seconde guerre sino-japonaise.